Сер Џон Херт () био је енглески глумац, рођен 22. јануара 1940. године у Честерфилду (Енглеска). Преминуо је 25. јануара 2017. године у Лондону од рака панкреаса.

Филмографија 

|-
| 1962. || || -{The Wild and the Willing}- || Фил|| 
|-
| 1963. || || -{This Is My Street}- || Чарли|| 
|-
| 1966. || || -{A Man for All Seasons}- || Ричард Рич|| 
|-
| 1967. || || -{The Sailor from Gibraltar}- || Џон|| 
|-
| 1969. || || -{In Search of Gregory}- || Данијел|| 
|-
| 1969. || || -{Sinful Davey}- || Дејви Хагарт|| 
|-
| 1969. || || -{Before Winter Comes}- || поручник Пилкингтон|| 
|-
| 1971. || || -{Mr. Forbush and the Penguins}- || Ричард Форбуш|| 
|-
| 1971. || || -{10 Rillington Place}- || Тимоти Џон Еванс|| 
|-
| 1972. || || -{The Pied Piper}- || Франц|| 
|-
| 1974. || || -{Little Malcolm}- || Малком Скравдајк|| 
|-
| 1975. || || -{The Ghoul}- || Том Ролингс|| 
|-
| 1975. || || -{La Linea del fiume}- || Чендлер|| 
|-
| 1977. || || -{East of Elephant Rock}- || Неш|| 
|-
| 1977. || || -{Three Dangerous Ladies}- || поручник Симондс|| 
|-
| 1977. || || -{The Disappearance}- || Еткинсон|| 
|-
| 1978. || || -{Watership Down}- || Хејзел|| глас
|-
| 1978. || || -{The Shout}- || Ентони Филдинг|| 
|-
| 1978. || Поноћни експрес || -{Midnight Express}- || Макс|| 
|-
| 1978. || Господар прстенова || -{The Lord of the Rings}- || Арагорн|| глас
|-
| 1979. || Осми путник || -{Alien}- || Кејн|| 
|-
| 1980. || Човек слон || -{The Elephant Man}- || Џон Мерик|| 
|-
| 1980. || || -{Heaven's Gate}- || Били Ервајн|| 
|-
| 1981. || || -{Night Crossing}- || -{Peter Strelzyk}-|| 
|-
| 1981. || || -{History of the World, Part I}- || Исус Христ|| 
|-
| 1982. || || -{Partners}- || Кевин|| 
|-
| 1982. || || -{The Plague Dogs}- || Снитер|| глас
|-
| 1983. || || -{The Osterman Weekend}- || Лоренс Фасет|| 
|-
| 1984. || || -{Champions}- || Боб Чемпион|| 
|-
| 1984. || || -{Success Is the Best Revenge}- || Дино Монтекурва|| 
|-
| 1984. || || -{The Hit}- || Бредок|| 
|-
| 1984. || Хиљаду деветсто осамдесет четврта || -{Nineteen Eighty-Four}- || Винстон Смит|| 
|-
| 1985. || || -{After Darkness}- || Питер Ханингфорд|| 
|-
| 1985. || Црни казан || -{The Black Cauldron}- || краљ|| глас
|-
| 1986. || || -{Jake Speed}- || Сид|| 
|-
| 1987. || || -{The Hunting of the Snark}- || приповедач|| глас
|-
| 1987. || || -{Rocinante}- || Бил|| 
|-
| 1987. || || -{From the Hip}- || Даглас Беноа|| 
|-
| 1987. || Свемирске лопте || -{Spaceballs}- || Кејн || 
|-
| 1987. || || -{Aria}- || глумац|| 
|-
| 1987. || || -{Vincent}- || || глас
|-
| 1987. || || -{White Mischief}- || Гилберт Колвил|| 
|-
| 1988. || || -{The Bengali Night}- || Лусијен Мец|| 
|-
| 1989. || || -{Scandal}- || Стивен Ворд|| 
|-
| 1989. || || -{Little Sweetheart}- || Роберт Бергер|| 
|-
| 1990. || || -{Romeo-Juliet}- || -{La Dame aux Chats}--{Mercutio}-|| 
|-
| 1990. || || -{Windprints}- || Чарлс Радерфорд|| 
|-
| 1990. || || -{The Field}- || Бирд О'Донел|| 
|-
| 1990. || || Frankenstein Unbound || др Џо Бјукананприповедач|| 
|-
| 1991. || || I Dreamt I Woke Up || алтер его Џона Бурмана|| 
|-
| 1991. || || King Ralph || лорд Персивал Грејвс|| 
|-
| 1992. || || -{Lapse of Memory}- || Конрад Фармер|| 
|-
| 1993. || || -{Kölcsönkapott idő}- || Шон|| 
|-
| 1993. || || -{L'Oeil qui ment}- || -{Anthony / Le Marquis}-|| 
|-
| 1993. || || -{Monolith}- || Вилано|| 
|-
| 1993. || || -{Even Cowgirls Get the Blues}- || грофица|| 
|-
| 1994. || || -{Rabbit Ears: Aladdin and the Magic Lamp}- || приповедач|| 
|-
| 1994. || || -{Thumbelina}- || господин Мол|| глас
|-
| 1994. || || -{Second Best}- || ујак Терпин|| 
|-
| 1995. || || -{Two Nudes Bathing}- || -{Marquis de Prey}- || 
|-
| 1995. || || -{Saigon Baby}- || Џек Ли|| 
|-
| 1995. || Роб Рој || -{Rob Roy}- || Џон Грејам|| 
|-
| 1995. || Мртав човек || -{Dead Man}- || Џон Шолфилд|| 
|-
| 1995. || || -{Wild Bill}- || Чарли Принс|| 
|-
| 1997. || || -{Tender Loving Care}- || др Тарнер|| 
|-
| 1997. || || -{Love and Death on Long Island}- || -{Giles De'Ath}-|| 
|-
| 1997. || Контакт || -{Contact}- || С. Р. Хаден|| 
|-
| 1997. || || -{Bandyta}- || Бабитс|| 
|-
| 1998. || || -{The Commissioner}- || Џејмс Мортон|| 
|-
| 1998. || || -{Night Train}- || Мајкл Пул|| 
|-
| 1998. || || -{All the Little Animals}- || господин Самерс|| 
|-
| 1999. || || -{The Climb}- || Чак Лангер|| 
|-
| 1999. || || -{New Blood}- || Алан Вајт|| 
|-
| 1999. || || -{A Monkey's Tale}- || Себастијан|| 
|-
| 1999. || || -{If... Dog... Rabbit...}- || Шон Купер|| 
|-
| 1999. || || -{You're Dead...}- || Мејтланд|| 
|-
| 2000. || || -{The Tigger Movie}- || приповедач|| глас
|-
| 2000. || || -{Lost Souls}- || -{Father Lareaux}-|| 
|-
| 2001. || || -{Tabloid}- || Винс|| 
|-
| 2001. || || -{Captain Corelli's Mandolin}- || -{Dr. Iannis}-|| 
|-
| 2001. || Хари Потер и камен мудрости || -{Harry Potter and the Philosopher's Stone}- || господин Оливандер|| 
|-
| 2002. || || -{Miranda}- || Кристијан|| 
|-
| 2002. || || -{Crime and Punishment}- || Порфири|| 
|-
| 2003. || || -{Owning Mahowny}- || Виктор Фос|| 
|-
| 2003. || || -{Meeting Che Guevara & the Man from Maybury Hill}- || човек из Мејбери Хила|| 
|-
| 2003. || Догвил || -{Dogville}- || приповедач|| глас
|-
| 2004. || Хелбој || -{Hellboy}- || професор Тревор „Брум“ Брутенхолм|| 
|-
| 2004. || || -{Pride}- || Хари|| глас
|-
| 2005. || || -{Short Order}- || Филикс|| 
|-
| 2005. || || -{Valiant}- || Филикс|| глас
|-
| 2005. || || -{The Proposition}- || Џелон Ламб|| 
|-
| 2005. || || -{Shooting Dogs}- || Кристофер|| 
|-
| 2005. || || -{Manderlay}- || приповедач|| глас
|-
| 2005. || || -{The Skeleton Key}- || Бен Деверо|| 
|-
| 2006. || В као вендета || -{V for Vendetta}- || Адам Сатлер|| 
|-
| 2006. || || -{Perfume: The Story of a Murderer}- || приповедач|| глас
|-
| 2007. || || -{Boxes}- || -{Le père de Fanny}-|| 
|-
| 2008. || || -{Outlander}- || Ротгар|| 
|-
| 2008. || Убиство у Оксфорду || -{Los crímenes de Oxford}- || Артур Селдом|| 
|-
| 2008. || Индијана Џоунс и краљевство кристалне лобање || -{Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull}- || др Харолд Оксли|| 
|-
| 2008. || Хелбој 2: Златна војска || Hellboy II: The Golden Army || професор Тревор „Брум“ Брутенхолм|| појављивање
|-
| 2008. || || -{Lecture 21}- || Мондријан Килрој|| 
|-
| 2009. || || -{The Limits of Control}- || -{Guitar}-|| 
|-
| 2009. || || -{New York, I Love You}- || конобар|| 
|-
| 2009. || || -{44 Inch Chest}- || -{Old Man Peanut}-|| 
|-
| 2010. || || -{Lou}- || Дојал|| 
|-
| 2010. || || -{Ultramarines: The Movie}- || Карнак|| глас
|-
| 2010. || || -{Brighton Rock}- || Фил Коркери|| 
|-
| 2010. || Хари Потер и реликвије Смрти: Први део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1}- || господин Оливандер|| 
|-
| 2011. || Хари Потер и реликвије Смрти: Други део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2}- || господин Оливандер|| 
|-
| 2011. || || -{Melancholia}- || Декстар|| 
|-
| 2011. || || -{Tinker, Tailor, Soldier, Spy}- || || 
|-
| 2011. || || -{Immortals}- || стари Зевс || 
|-
| 2013. || Ледоломац || -{Snowpiercer}- || Гилијам || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1940.
Умрли 2017.
Енглески глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Умрли од рака